Klempin bezeichnet mit deutschem Namen folgende Dörfer in Polen:
 Klempin, ehemals Kreis Belgard; siehe Polnisch: Klępino Białogardzkie 
 Klempin, ehemals Kreis Saatzig; siehe Polnisch: Klępino
 Klempin, ehemals Kreis Danzig; siehe Polnisch: Klępiny

Klempin ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Klempin (1816–1874), deutscher Historiker